Дрновице могу бити:

 Дрновице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Дрновице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Дрновице (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република